Dady puede hacer referencia a:

 Dady Brieva, actor y cómico argentino; o
 Eduardo Fernando Pereira Gomes, Dady, futbolista caboverdiano.